Potomac (folyó)
Potomac (Illinois)
Potomac (Maryland)
Potomac (Nyugat-Virginia)
Potomac (Virginia)

Potomac hadsereg